Název San Salvador nese více míst po celém světě, především ve španělsky mluvících amerických státech.
 
 San Salvador – hlavní město středoamerického státu 
 San Salvador (departement) – jeden ze departementů Salvadoru
 San Salvador (sopka) – sopka v Salvadoru
 
 San Salvador (Bahamy) – jeden z Bahamských ostrovů
 
 San Salvador de Jujuy – hlavní město argentinské provincie Jujuy